Absolutheit steht für:
 Absolutheit in der Mengenlehre, siehe Relativierung (Mengenlehre) #Absolutheit
 göttliche Absolutheit in der Religion, siehe Absolutheitsanspruch #Allgemeines
 dogmatische Absolutheit in politischen, gesellschaftlichen oder philosophischen Anschauungen, siehe Ideologie

Siehe auch: